Biografies:
 Carles Puigdemont i Casamajó (Amer, 1962), President de la Generalitat de Catalunya
 Marc Puigdemont i Torramilans (Salt, 1972), pilot d'enduro
 Xavier Puigdemont i Torramilans (Salt, 1970), pilot d'enduro
 Pep Puigdemont (Olot, 1971), cantautor infantil
 Lluís Ferrer i Puigdemont (Caldes de Malavella, 1924 - 1980), instrumentista i director de cobla
 Toponímia: Can Puigdemont, casa d'Amer (Selva)